Land der Berge steht für:

 Land der Berge (Dokumentarreihe)
 „Land der Berge, Land am Strome“, den Beginn der österreichischen Bundeshymne
Siehe auch:
 Land der Tausend Hügel
 Land der vielen Hügel
 Bergland
 Bergisches Land